Наскрізна нумерація – система, яка передбачає нумерацію (числом або літерою) всіх структурних одиниць у наростаючій послідовності від початку до завершення основної частини видання. Це явище, яке часто зустрічається в повсякденному житті. Її можна зустріти на лотерейних квитках, квитанціях за комунальні послуги, страхових полісах, дисконтних картках.

Наскрізна нумерація – це рішення, яке використовується для захисту контенту та дозволяє вберегти цінні папери від фальсифікації. Крім того, подібний підхід полегшує роботу з документацією. У книгах можна легко відшукати необхідну інформацію, орієнтуючись по номерам сторінок в змісті. Наскрізна нумерація сторінок – це послідовна зміна цифр по наростаючій в документах або виданнях. Наприклад, під час підготовки до тендеру відбувається збір необхідних паперів. Нумеруються вони поспіль, як ніби мова йде не про пачку різних документів, а про єдиний екземплярі.

Наскрізна нумерація – це алгоритм, який використовується і при оформленні дисертації. В даному випадку відповідним чином оформляються всі сторінки, список використаної літератури, практичні висновки, таблиці, основна і теоретична частина, вступ. Не має потреби в нумерації тільки титульного листа і додатку. У книгах, які складаються з декількох розділів, цифри присутні на всіх сторінках від першої до останньої.

Бувають і більш рідкісні випадки. У кожному розділі нумерація може починатися заново, однак тоді вона не буде відноситися до наскрізної. Таке трапляється не часто, але все ж має місце. Наскрізна нумерація потрібна в курсових роботах, рефератах, доповідях, дисертаціях, дипломних проектах. Кожен вуз може пред’являти особливі вимоги до цього процесу, але при цьому існують і загальні стандарти, яких слід дотримуватися: Нумерація починається з першого текстового листа. Цифри ставлять на кожній сторінці в нижньому правому куті. Нумерація відсутня на аркушах зі змістом і додатками.

 
Видавнича справа
Видавнича термінологія